Osoby o tym nazwisku:

 Adam Doboszyński – polski adwokat, ziemianin
 Adam Doboszyński – polski polityk, oficer
 Eugeniusz Doboszyński – polski prawnik, urzędnik samorządowy
 Leon Doboszyński – polski specjalista uprawy łąk i pastwisk